Dienstkleidung kann stehen für:

 Arbeitskleidung
 Uniform
 Uniform (Bundeswehr)
 Polizeiuniform (Deutschland)